Le district de Stuttgart (en allemand Regierungsbezirk Stuttgart) est une des quatre circonscriptions allemandes (Regierungsbezirke) du land de Bade-Wurtemberg.
Son chef-lieu est Stuttgart.

Situation géographique

Histoire 

 jusqu'à 1933 (ou –1945) : voir État libre populaire de Wurtemberg
 à 1952 : voir Wurtemberg-Bade
 nom de district de Stuttgart 1952—1972 : Regierungsbezirk Nordwürttemberg (district de Wurtemberg-du-Nord)

Administration territoriale 
Le district comprend onze arrondissements et deux villes-arrondissements, dont 343 communes, dans trois régions :
 Région de Stuttgart
 Stuttgart (ville-arrondissement)
 Arrondissement de Böblingen 
 Arrondissement d'Esslingen 
 Arrondissement de Göppingen 
 Arrondissement de Ludwigsbourg 
 Arrondissement de Rems-Murr 
 Région de Heilbronn-Franconie
 Heilbronn (ville-arrondissement)
 Arrondissement de Heilbronn 
 Arrondissement de Hohenlohe 
 Arrondissement de Main-Tauber 
 Arrondissement de Schwäbisch Hall 
 Région de Wurtemberg-de-l'Est
 Arrondissement de Heidenheim 
 Arrondissement d'Ostalb

Les 37 plus grandes villes du district:
 Aalen
 Backnang
 Bad Mergentheim
 Bad Rappenau
 Bietigheim-Bissingen
 Böblingen
 Crailsheim
 Ditzingen
 Ellwangen (Jagst)
 Eppingen
 Esslingen am Neckar
 Fellbach
 Filderstadt
 Geislingen an der Steige
 Giengen an der Brenz
 Göppingen
 Heidenheim an der Brenz
 Herrenberg
 Kirchheim unter Teck
 Kornwestheim
 Leinfelden-Echterdingen
 Leonberg
 Ludwigsburg
 Neckarsulm
 Nürtingen
 Öhringen
 Ostfildern
 Remseck am Neckar, seit 1. Januar 2004
 Schorndorf
 Schwäbisch Gmünd
 Schwäbisch Hall
 Sindelfingen
 Vaihingen an der Enz
 Waiblingen
 Weinstadt
 Wertheim
 Winnenden

Tableau Général des Communes

Voir aussi

Articles connexes 
 Région métropolitaine de Stuttgart

Lien externe 
 Gouvernement du district

Division administrative fondée en 1952